Берёза Шми́дта, или берёза желе́зная () — вид деревьев рода Берёза семейства . Принадлежит к числу редких древесных пород на территории России.

Вид назван в честь Фёдора Шмидта  — российского ботаника, впервые обнаружившего этот вид берёзы.

Ботаническое описание 
Дерево высотой до 25 м (реже до 35 м) высотой с диаметром ствола до 70—80 см.

Корневая система развитая: от стержневого корня отходят 4—6 крупных боковых и много мелких корней. 

Кора, с трещинами, характеризуется шелушением и отслаиванием, по цвету серовато-кремовая, бежевая, у молодых деревьев почти коричневая.
Кора у молодых веток темно-вишневая. Ветви фиолетово-коричневого оттенка, иногда бывают со смолистыми железами.

Листья на черешке, яйцевидные, овально-эллиптические или эллиптические, 4—8 см длиной, 2,5—4,5 см шириной, схожи с листьями ольхи серой, с 7—10 парами резко обозначенных снизу жилок, голые сверху, с опушением и  железками по жилкам снизу, короткочерешковые. Край листа нерегулярно или двукратно зазубренный.

Женские сережки длиной до 3 см, с 200—300 бескрылых, длинной до 2 мм плодов, созревающих в конце лета—начале осени.

Распространение и экология 
Встречается только на самом крайнем юго-западе Приморья — в Хасанском и Владивостокском районах (заповедник «Кедровая Падь», устья рек, впадающих в Амурский 3aлив, и правых нижних притоках реки Раздольной на территории Владивостокского района; о-в Русский и п-ов Муравьева-Амурского — бухты Три камня и Горнотай). Растёт на средних и верхних частях горных склонов, редко спускается в долины. 

Произрастает также в Китае (Цзилинь, Ляонин), Японии (Хонсю) и на севере Корейского полуострова.

Растёт обычно у скал, на хорошо дренированных, часто — на скелетных почвах среди кедрово-широколиственного и смешанного леса, дубняков, сосняков. Чистых насаждений не образует. В горы поднимается до 600—650 м над ур. м. Переувлажнения почвы не выносит. Теплолюбива и очень светолюбива. Доживает до 300—350 лет. Возобновляется семенами (особенно на прогалинах и рыхлых почвах) и порослью от пня, появляющейся до 100—120-летнего возраста.  

По сравнению с другими берёзами растёт медленно. В заповеднике «Кедровая Падь» в возрасте 190 лет имела диаметр на высоте груди 31,3 см в коре и 30,4 см без коры, высоту 17,85 м.

Разводится семенами (лучшие результаты получаются при осеннем посеве свежесобранными семенами или по снегу) и зелёными черенками, которые дают до 35 % укоренения. Нормы высева свежих чистых семян 4—5 г на 1 м², глубина заделки не больше 0,5 см. Семена быстро теряют всхожесть и поэтому должны быть высеяны в ближайшую осень. Сеянцы из питомника высаживаются не моложе двух лет. 

Береза Шмидта относится к породам, хорошо сопротивляющимся пожарам. 

В условиях ботанических садов успешно развивается в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке. Саженцы Березы Шмидта можно найти в продаже на Дальнем Востоке и в Москве. В Московской области зимует удовлетворительно.

По данным Л. В. Любарского и Л. Н. Васильевой на берёзе Шмидта найдены следующие дереворазрушающие грибы: трутовик серно-жёлтый, трутовик ложный, трутовик настоящий, трутовик плоский.

Значение и применение 
Прочность древесины на изгиб больше, чем у чугуна и в 3,5 раза больше дуба. Древесина плотная, очень тяжелая (даже в комнатно-сухом состоянии объёмная масса ее более 1), со слабо заметными годичными слоями, часто косослойная и свилеватая, свежесрубленная — грязновато-розовая, при хранении в воде темнеет. По крепости превосходит древесину всех дальневосточных пород, крепче самшита, во многих изделиях может заменить бакаут, применяется в машиностроении (в качестве заменителя металла для подшипников вагонеток, ползунов лесопильных рам, челноков текстильных машин и др.). Хорошо обрабатывается режущим и токарным инструментом и отлично полируется.

В 1932 году технический отдел Совторгфлота сделал опыт изготовления из железной берёзы подшипников для главной паровой машины одного из портовых катеров. Опыт посчитали успешным. Подшипники работали долгое время с низким коэффициентом трения и дали целый ряд положительных показателей.

Берёза Шмидта — официальный символ Мунгёна, города в провинции Кёнсан-Пукто, Южная Корея.

Таксономия 
Вид Берёза Шмидта входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Японскими систематиками выделяется форма , ранее считавшаяся разновидностью .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Берёза Шмидта (железная)

Шмидта
Деревья России
Флора Дальнего Востока
Таксоны растений, названные в честь людей